Esistono due comuni francesi con questo nome

Millières – Alta Marna
Millières – Manica